Indramayu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kabupaten Indramayu, kabupaten, Jawa Barat, 
 Indramayu (ort i Indonesien), Jawa Barat, 
 Kecamatan Indramayu, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar